

Toponymes 

 Shipley est un village du Derbyshire, en Angleterre.
 Shipley est un village du Sussex de l'Ouest, en Angleterre.
 Shipley est une ville du Yorkshire de l'Ouest, en Angleterre.
 Shipley est une circonscription britannique dont le centre est Shipley (Yorkshire de l'Ouest), en Angleterre.

Patronymes 

 Arthur Everett Shipley (1861-1927), zoologiste britannique
 Bev Shipley (né en 1947), homme politique canadien en Ontario
 Brooke Shipley, mathématicienne américaine
 Doug Shipley (né en 1966), homme politique canadien en Ontario
 Jenny Shipley (née en 1952), femme politique néo-zélandaise
 Jordan Shipley (né en 1985), joueur américain de football américain